L.A. Woman (album), een muziekalbum van The Doors uit 1971
L.A. Woman (nummer), een nummer van dat album